timar (tur. od perz. tima: njegovanje, čuvanje ili od arap. timar: njegovanje bolesnika),
 Timar (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik, Crna Gora